Трестія () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Трестія () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думітрешть.
 Трестія () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бейца.
 Трестія () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Чернешть.
 Трестія () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Хіда.